

Половинне — село, Бердюзький район, Тюменська область
 Половинне — село, окружний центр, Курганська область
 Половинне — село, Цілинний округ, Курганська область

Див. також 
 Половинний